Nsang Dilong (1994-), une actrice, assistante sociale et mannequin camerounaise.

Dilong peut aussi désigner :
 Dilong, un genre de dinosaures carnivores.